Нарита — город, расположенный в префектуре Тиба в Японии.
 Нарита — международный аэропорт, расположенный в городе Нарита, в восточной части Большого Токио, в 75 км от центра города.
  — невключённая территория в округе Логан, штат Иллинойс, США.